Le tournoi de Fort Worth est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute du 17 au .

Ann Haydon-Jones remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Fort Worth

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Fort Worth
Tennis aux États-Unis en 1968
Tennis en août 1968